Алексе́й Миха́йлович Пу́шкин:
 Пушкин, Алексей Михайлович (1710—1785) — русский чиновник и дипломат из рода Пушкиных.
 Пушкин, Алексей Михайлович (1771—1825) — генерал-майор, литератор, актёр-любитель из рода Пушкиных.